Darius Pliskauskas (né le  à Elektrėnai en Lituanie) est un joueur professionnel de hockey sur glace lituanien.

Carrière de joueur 
Joueur ayant joué la majeure partie de sa carrière professionnelle en Europe. Il représenta la Lituanie aux compétitions internationales depuis 1995.

Depuis le début de sa carrière, il a joué en Lituanie, Biélorussie, Lettonie, Russie et en Écosse.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1997-1998 ||SC Energija ||VEHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||SC Energija ||VEHL ||15 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Junior National Team ||Lietuvos ledo ritulio lyga ||16 ||9 ||25 ||34 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Viltis Kaunas ||Lietuvos ledo ritulio lyga || ||16 ||12 ||28 || || || || || ||
|-
|2000-2001 ||HK Nioman Hrodna ||VEHL ||18 ||5 ||5 ||10 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Iantar Seversk ||Vyschaïa Liga ||48 ||3 ||6 ||9 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||SC Energija ||EEHL Div. B ||20 ||35 ||29 ||64 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||HK Vitebsk ||VEHL ||4 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2003-2004 ||HK Nioman Hrodna ||VEHL ||21 ||9 ||3 ||12 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Liepājas Metalurgs ||VEHL ||11 ||3 ||2 ||5 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||HK Nioman Hrodna ||Ekstraliga ||26 ||5 ||4 ||9 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Liepājas Metalurgs ||Latvijas Atklātais čempionāts ||14 ||6 ||15 ||21 ||4 ||6 ||1 ||9 ||10 ||2
|-
|2004-2005 ||Liepājas Metalurgs ||Ekstraliga ||34 ||9 ||11 ||20 ||38 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2005-2006 ||Liepājas Metalurgs ||Latvijas Atklātais čempionāts || ||8 ||13 ||21 ||8 || || || || ||
|-
|2005-2006 ||Liepājas Metalurgs ||Ekstraliga ||54 ||8 ||18 ||26 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2006-2007 ||Édimbourg Capitals ||Challenge Cup ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Édimbourg Capitals ||EIHL ||18 ||9 ||8 ||17 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||HK Nioman Hrodna ||Ekstraliga ||14 ||6 ||2 ||8 ||12 ||2 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2007-2008 ||Liepājas Metalurgs ||Latvijas Atklātais čempionāts ||43 ||16 ||36 ||52 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Liepājas Metalurgs ||Ekstraliga ||48 ||6 ||25 ||31 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Romford Raiders ||EPIHL ||23 ||26 ||14 ||40 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Édimbourg Capitals ||EIHL ||17 ||4 ||5 ||9 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Slough Jets ||EPIHL ||52 ||52 ||33 ||85 ||36 ||2 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2011-2012 || Slough Jets ||EPIHL ||53 ||46 ||33 ||79 ||40 ||4 ||4 ||3 ||7 ||0
|-
|2012-2013 || Slough Jets ||EPIHL ||53 ||34 ||35 ||69 ||32 ||2 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|rowspan=2|2013-2014 || Slough Jets ||EPIHL ||27 ||24 ||13 ||37 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Peterborough Phantoms || EPIHL ||27 ||13 ||19 ||32 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Peterborough Phantoms || EPIHL || 40 || 25 || 21 || 46 || 18 || 4 || 3 || 3 || 6 || 2
|-
| 2015-2016 ||Peterborough Phantoms || EPIHL || 56 || 32 || 33 || 65 || 26 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2016-2017 || Peterborough Phantoms || EPIHL || 52 || 34 || 35 || 69 || 10 || 6 || 6 || 1 || 7 || 2
|-
| 2017-2018 || Peterborough Phantoms || NIHL || 31 || 21 || 26 || 47 || 12 || - ||- ||- ||- ||-

Internationales 

|1995 ||align="left"| ||align="left"| Championnat d'Europe junior C2 || 5 || 3 || 0 || 3 || 8 ||align="left"|
|- 
|1997 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde junior D || 4 || 1 || 3 || 4 || 14 ||align="left"|
|-
|1999 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde junior C || 5 || 2 || 4 || 6 || 0 ||align="left"|
|- 
|2000 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde junior C || 4 || 2 || 1 || 3 || 2 ||align="left"||-
|2001 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 ||align="left"|
|- 
|2002 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 8 || 7 || 15 || 16 ||align="left"| Médaille d'or
|-
|2003 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 2 || 1 || 3 || 2 ||align="left"||-
|2004 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 4 || 3 || 9 || 12 || 31 ||align="left"| Médaille d'or|-
|2005 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 2 || 3 || 5 || 0 ||align="left"|
|- 
|2006 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 4 || 8 || 12 || 4 ||align="left"| Médaille d'argent
|-
|2007 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 3 || 4 || 6 ||align="left"||- 
|2010 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 2 || 3 || 5 || 4 ||align="left"|
|-
|2011 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2 ||align="left"||- 
|2012 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1B || 3 || 2 || 3 || 5 || 4 ||align="left"|
|- 
|2013 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1B || 5 || 3 || 0 || 3 || 2 ||align="left"||- 
|2014 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1B || 5 || 2 || 1 || 3 || 6 ||align="left"|
|- 
|2015 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1B || 5 || 2 || 0 || 2 || 6 ||align="left"||- 
|2017 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1B || 5 || 1 || 4 || 5 || 10 ||align="left"|

Notes et références  

Naissance en septembre 1980
Naissance à Elektrėnai
Joueur international lituanien de hockey sur glace
Joueur des Édimbourg Capitals
Joueur des Peterborough Phantoms
Attaquant de hockey sur glace